

Letteratura 
 Un giorno per volta (One Day at a Time) – romanzo di Danielle Steel del 2009

Musica 
 One Day at a Time – album di Joan Baez del 1970
 One Day at a Time – album di Cristy Lane del 1981

Televisione 
 Giorno per giorno (One Day at a Time) – serie televisiva statunitense del 1975
 Giorno per giorno (One Day at a Time) – serie televisiva statunitense del 2017